Ни́колас Ла́нгберг Дюр (; родился 18 июня 2001) — датский футболист, левый защитник клуба «Мидтьюлланн».

Клубная карьера 
Уроженец Хорсенса, Николас начал играть в футбол в пятилетнем возрасте за местный клуб «Стенсбалле», в тренерском штабе которого работал его отец. В возрасте 11 лет стал игроком футбольной академии клуба «Хорсенс». В 2015 году перешёл в молодёжную команду «Мидтьюлланн», а в июле 2016 года подписал с клубом трёхлетний контракт. 11 августа 2019 года дебютировал в основном составе «Мидтьюлланна» в матче датской Суперлиги против клуба «Хорсенс».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Дании до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года. В 2018 году сыграл на чемпионате Европы среди игроков до 17 лет, забив гол в матче группового этапа против Боснии и Герцеговины 5 мая.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Мидтьюлланн»
 Профиль футболиста на официальном сайте Датского футбольного союза

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Хорсенс»